Richard Habenicht ist der Name folgender Personen:

* Richard Habenicht (Lehrer) (1828–1890), deutscher Lehrer und Autor 
 Richard Habenicht (Politiker) (1888–1941), deutscher Politiker (SPD), MdPL Hannover